Golela steht für:
 altgriechische Bezeichnung eines ehemaligen perserzeitlichen Tores in Jerusalem, , siehe Dungtor
 EGolela, ein Grenzort in der Provinz KwaZulu-Natal in der Republik Südafrika an der Grenze zu Eswatini.